Посон:

 Посон — уезд в провинции Чолла-Намдо, Южная Корея.
 Посон — носки, которые надевают с ханбоком, корейским национальным костюмом